

Patronyme 

 Bernard Dorival (1914-2003), historien de l'art et critique d'art français ;
 Dudley Dorival (né en 1975), athlète américain, puis haïtien ;
 Geo Dorival (1879-1968), affichiste, dessinateur et peintre français ;
 Georges Dorival (1871-1939), comédien français ;
 Jean François Félix Dorival (1755-1815), personnalité du duché de Bouillon ;
 Jérôme Dorival (né en 1950), clarinettiste, compositeur et musicologue français ;
 Pascal Dorival (né en 1949), syndicaliste étudiant et responsable politique, associatif et mutualiste français.

Prénom